Ostrovy (vitryska: Астравы) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk. Ostrovy ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Ostrovy är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ostrovy. Runt Ostrovy är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tjerven,  km sydost om Ostrovy.

Omgivningarna runt Ostrovy är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć